Bishopstone peut désigner :
 Bishopstone, un village du Buckinghamshire, en Angleterre ;
 Bishopstone, un village du Herefordshire, en Angleterre ;
 Bishopstone, un village du Sussex de l'Est, en Angleterre ;
 Bishopstone, un village près de Salisbury, dans le Wiltshire, en Angleterre ;
 Bishopstone, un village près de Swindon, dans le Wiltshire, en Angleterre.